Die Autobahnen in Südkorea waren ursprünglich in der Reihenfolge ihrer Errichtung nummeriert. Seit dem 24. August 2001 werden sie ähnlich dem Schema der Interstate Highways der USA nummeriert. Die Kennzeichen der südkoreanischen Autobahnen sind, ähnlich wie die der USA, rot, weiß und blau.

Nummerierung 
 Die erste und wichtigste Autobahn, der Gyeongbu Expressway, trägt die Nummer 1.
 Die Hauptstrecken (Arterial routes) sind durch zweistellige Zahlen bezeichnet, die Nord-Süd-Strecken mit ungeraden Zahlen und die Ost-West-Strecken mit geraden Zahlen. Primäre Hauptstrecken (d. h. die wichtigsten Durchgangsstraßen) haben 5 oder 0 als letzte Stelle, während sekundäre Hauptstrecken anderen Ziffern haben.
 Die Nebenstrecken (Branch routes) haben dreistellige Nummern, wobei die ersten beiden Ziffern der Streckennummer der entsprechenden Hauptstrecke entstammen.
 Die Ringautobahnen (Belt lines) haben ebenfalls dreistellige Nummern, bei der die erste Ziffer allerdings der jeweiligen Postleitzahl der Stadt entspricht und dann zwei Nullen folgen.
 Die Nummern im Bereich 70 bis 99 werden in Südkorea nicht verwendet, da sie für Bezeichnungen im Falle der Wiedervereinigung mit Nordkorea vorbehalten werden.

Autobahnen

Weblinks 
 Ministry of Land, Infrastructure and Transport (englisch)

Autobahnen Sudkorea
!